Grand Prix Detroitu 1983 (oficiálně 2nd Detroit Grand Prix) se jela na okruhu Detroit street circuit v Detroitu v Michiganu ve Spojených státech amerických dne 5. června 1983. Závod byl sedmým v pořadí v sezóně 1983 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Formule 1 v roce 1983
Grand Prix Detroitu